

Баранцево — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Баранцево — присілок, Чеховський район, Московська область